Le tournoi Open de Macao 2018 est l'édition masculine 2018 du tournoi Open de Macao qui se déroule du  au  à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card le joueur local Steven Liu.

En finale, Yip Tsz Fung s'impose face à Omar Mosaad.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao féminin 2018
 Open de Macao (squash)
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2018
2018 à Macao
Squash en 2018
Sport en mars 2018
Sport en avril 2018